Чемпионат мира по конькобежному спорту в классическом многоборье среди мужчин 1951 года прошёл 10-11 февраля на Вайллант Арена в Давосе (Швейцария). В нём принял участие 31 спортсмен. На заключительную дистанцию 10000 м были допущены 12 лучших по итогам 3-х дистанций.

Результаты 

 * = с падением
 NC = не отобрался на заключительную дистанцию
 NS# = не вышел на старт на дистанции#
 DQ =дисквалифицирован

Ссылки 
 Результаты на сайте Schaatsstatistieken.nl

Международные соревнования по конькобежному спорту в Швейцарии
Февраль 1951 года
Спорт в Швейцарии в 1951 году
Международные спортивные соревнования в Давосе
Чемпионаты мира в Швейцарии
Чемпионат мира по конькобежному спорту в классическом многоборье (мужчины)